Veracruzense pode referir-se ao nome dado aos habitantes ou naturais (gentílico) de:

Vera Cruz, no Rio Grande do Sul, Brasil;
Vera Cruz, em Aveiro, Portugal.

Desambiguação